Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1957 года собрал 14 участников. Вим Розенбург выиграл свой первый и единственный национальный титул.

 — Вим Розенбург , 18 очков (первое место по лучшему коэффициенту Коэфф.Бергера).

 — Герт ван Дейк, 18 очков (второе место по худшему коэффициенту).

 — Сим Бур, 17 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1957 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1957 году